

Бяла Река () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Сухиндол.
 Бяла Река () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Пирвомай.
 Бяла Река () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Рудозем.
 Бяла Река () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Вирбиця.